Семинол может означать:

 Семинол — округ в США.
 Семинолы — конфедерация североамериканских индейских племён.